Modell A oder Model A steht für:

 Henderson Model A, Motorradmodell, siehe Henderson (Motorradhersteller) #Henderson Four (Model A)

Automodelle:
 Cadillac Model A, siehe Cadillac Tonneau

 La Petite Model A der Detroit Automobile Manufacturing Company
 Duesenberg Model A
 Maibohm Model A
 Marvel Model A
 Mitsubishi Model A
 Oldsmobile Modell A

Flugzeuge:
 Cessna Model A
 Stinson Model A
 Taylorcraft Model A
 Wright Model A

Siehe auch:
 Baureihe A (Begriffsklärung)
 Klasse A (Begriffsklärung)
 Serie A (Begriffsklärung)
 Typ A (Begriffsklärung)